De Vrije Stem (België)
 De Vrije Stem (Suriname)